Comunas francesas
 Orville (Côte-d'Or)
 Orville (Indre)
 Orville (Orne)
 Orville (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos